Hutton kan syfta på:

Huttonlira – en fågel i familjen liror inom ordningen stormfåglar
Huttonvireo – en art i fågelordningen tättingar
Lady Hutton – hotell- och restaurangfartyg i Stockholm, byggt 1924

Personer
 Hutton (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Hutton (auktor) – flera beteckningar vid biologisk namngivning

Geografi

Antarktis
Hutton Mountains

Storbritannien
Hutton, Cumbria
Hutton, East Riding of Yorkshire
Hutton, Essex
Hutton, Lancashire
Hutton, Skottland
Hutton, Somerset
Hutton Bonville
Hutton Buscel
Hutton Conyers
Hutton Cranswick
Hutton Hang
Hutton Henry
Hutton-le-Hole
Hutton Mulgrave
Hutton Oil Field
Hutton Rudby
Hutton-Sessay
New Hutton
Old Hutton
Priest Hutton
Sand Hutton 
Sheriff Hutton
Sheriff Hutton Castle
Huttons Ambo

Se även
Hutton Magna – flera